Oblężenie Gdańska (1308) – oblężenie miasta przez siły brandenburskie, zakończone klęską agresorów
 Oblężenie Gdańska (1577) – półroczne, nieudane oblężenie zbuntowanego miasta przez króla Stefana Batorego
 Oblężenie Gdańska (1628) – oblężenie miasta przez Szwedów
 Blokada Gdańska (1655-1660) – próba zdobycia miasta przez Szwedów w czasie potopu szwedzkiego
 Oblężenie Gdańska (1734) – oblężenie przez siły rosyjsko-saskie w trakcie wojny o sukcesję polską; miasto skapitulowało po ponad czterech miesiącach
 Oblężenie Gdańska (1807) – oblężenie i zdobycie miasta przez armię Napoleona I po blisko trzech miesiącach
 Oblężenie Gdańska (1813) – oblężenie prowadzone przez Rosjan; miasto skapitulowało
 Oblężenie Gdańska (1945) – oblężenie i zdobycie miasta przez wojska radzieckie oraz polskie w marcu

Przypisy